Romeuf ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques-Alexandre Romeuf (1772–1845), französischer General der Kavallerie
 Jean-Louis Romeuf (1766–1812), französischer General der Infanterie